Страшенно голосно і неймовірно близько (2005) — роман Джонатана Сафрана Фоера
 Страшенно голосно і неймовірно близько (2011) — американська пригодницька драма Стівена Долдрі, екранізація роману